

Patronyme 
 Alain Bayrou (1956-2011), homme politique français, maire UMP de Briançon.
 François Bayrou (1951-), homme politique français, créateur du MoDem
 Georges Bayrou (1883-1953), dirigeant français de football.
 Maurice Bayrou (1905-1996), résistant et homme politique français.

Voir aussi
 Bairou

Article connexe

Lien externe

Homonymie de patronyme